Ка́лгари () может означать:
 Калгари — город в Альберте (Канада).
 Калгари (область) — область в Альберте (Канада).
 Калгари (аэропорт) — международный аэропорт в городе Калгари.
 Калгари (Малл) — деревня и бухта на острове Малл (Шотландия).
 96192 Калгари — астероид.
 ККЕВ Калгари — несколько военных кораблей.
 Форт-Калгари — исторический форт Северо-Западной конной полиции.

См. также 
 Саут-Калгари (значения)